Niebiański Chór jest fikcyjną Tradycją magów z gry fabularnej Mag: Wstąpienie.

Magowie tej Tradycji wyznają gnostycki pogląd, że istnieje tylko jeden Bóg - Absolut. Chórzyści wierzą, że różne wyznania to tylko różne ścieżki wiodące do tego samego Najwyższego, a bogowie - czy to monoteistyczni czy politeistyczni - są tylko Jego maskami, które nałożyli Mu wierni, by pojąć dany aspekt Absolutu. Pojęcie bogów jako masek wywodzi się wprawdzie hinduskiej tradycji Wedanty, ale została również przejęta przez Gnostyków.

Choć Chórzyści wierzą, że ich Wielkim Zadaniem jest przybliżanie się do Boga, większość nie podziela jednak gnostyckiej odrazy do materii, nie ucieka w ascezę ani tym bardziej nie umartwia się by rozwijać ducha kosztem ciała. Zdecydowana większość wybiera raczej drogę religijnych kontemplacji, doświadczania przejawów Boga w codziennym życiu czy posługi dla kongregacji wiernych. Niektórzy Chórzyści próbują również zmieniać wyznania, by poznać Boga za wszystkimi jego maskami. 

Historia tej Tradycji sięga roku 1200 p.n.e., kiedy to w starożytnym Egipcie kapłan Mentu-Hetep otrzymał wizję idealnej harmonii boskiej pieśni. Został poinstruowany, by zgromadzić chór głosów zdolnych śpiewać tę pieśń, a na jego wezwanie stawili się mistycy z całego świata. Jednak po pierwszych sukcesach, Chór szybko się rozpadł, pozostali w nim mistycy szybko nadali mu wymiar najpierw wyłącznie europejski, później - w pierwszych wiekach naszej ery - wyłącznie chrześcijański. Wyznawcy innych nurtów religijnych byli marginalizowani, a nawet wprost wykluczani (na przykład podczas krucjat). Wielka Konwokacja, na której powstały nowożytne Tradycje, stała się okazją do ponownego przyjęcia innych wyznań. Jednak dopiero fala New Age w drugiej połowie XX w. spowodowała, że wszystkie te wyznania są traktowane jak równe.

Bibliografia 
 Tradition Book: Celestial Chorus - 
 

Mag: Wstąpienie

en:Mage: The Ascension#Council of Nine Mystic Traditions